Джед Са́нден (; 10 сентября 1970 года) — крупный предприниматель, деятель массмедиа на Украине. Основатель и бывший владелец медиахолдинга «KP Media», объединявшего ряд популярных на Украине печатных изданий и интернет-сайтов. Поддерживал движение «Фемен» до декабря 2011 года, прекратил финансирование из-за того, что «Фемен» включили в свою миссию вопросы (политические, религиозные и т. д.), не связанные с секс-туризмом на Украине.

В 2000 году на Украине был объявлен персоной нон грата, однако после вмешательства Госдепартамента США смог въехать в страну.

Примечания 

Издатели Украины
Предприниматели Украины
Femen